Jason Taylor (né en 1971), joueur de rugby à XIII australien
 Jason Taylor (né en 1974), joueur de football américain